Ringbom är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Ringbom
 Antonia Ringbom
 Göran Ringbom
 Henrika Ringbom
 Lars-Ivar Ringbom
 Mårten Ringbom
 Nils-Eric Ringbom
 Stefan Ringbom
 Sixten Ringbom
 Åsa Ringbom

Svenska efternamn
Efternamn i Finland